Hugo von Gahlen ist der Name folgender Personen:

* Hugo von Gahlen (Unternehmer, 1821) (1821–1899), deutscher Unternehmer
 Hugo von Gahlen (Unternehmer, 1860) (1860–1933), deutscher Unternehmer